Jméno Celestýn nosilo pět papežů římskokatolické církve. Pochází z latinského slova caelestinus. Vykládá se jako „nebeský“.

papežové
 sv. Celestýn I. – pontifik v letech 422–432
 Celestýn II. – pontifik v letech 1143–1144
 Celestýn III. – pontifik v letech 1191–1198
 Celestýn IV. – pontifik v roce 1241
 sv. Celestýn V. – pontifik v roce 1294

další osoby jménem
 Celestýn

Papežové podle jména